Општина Борово се може односити на:
 Општина Борово (Бугарска)
 Општина Борово (Хрватска)